Michael Kunze ist der Name folgender Personen:

* Michael Kunze (Librettist) (* 1943), deutscher Librettist
 Michael Kunze (Politiker) (* 1944), deutscher Politiker (NDPD)
 Michael Kunze (Maler) (* 1961), deutscher Maler